На Летних Олимпийских играх 2004 года Венгрию представляло 209 спортсменов, выступивших в 19 видах спорта. Они завоевали 8 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовых медали, что вывело венгерскую сборную на 13-е место в неофициальном командном зачёте.

Медалисты

Результаты соревнований

Академическая гребля 

В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В финал A выходили 6 сильнейших экипажей, остальные разыгрывали места в утешительных финалах B-E.
 Мужчины

Плавание 

В следующий раунд на каждой дистанции проходили лучшие спортсмены по времени, независимо от места занятого в своём заплыве.
Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Венгрия на sports-reference.com

Страны на летних Олимпийских играх 2004 года
2004